Fox House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fox House (Arkansas), ID-Nr. 82000845
 Fox House (Mississippi), ID-Nr. 80002277
 Fox House (South Carolina), ID-Nr. 70000893